В Болгарии существует многоуровневая система чемпионатов футбольных клубов. Турниры проводится под эгидой Болгарского футбольного союза, Болгарской профессиональной футбольной лиги и Болгарской любительской футбольной лиги. Чемпион страны получает право играть в Лиге Чемпионов, серебряный и бронзовый призеры участвуют в розыгрыше Лиге Европы вместе с победителем Кубка Болгарии.

Система лиг 
Первые два уровня чемпионата — профессиональные, остальные — любительские.

Кубковые соревнования Болгарии

Кубок Болгарии 
Основная статья: Кубок Болгарии по футболу

Кубок Болгарии — болгарский футбольный трофей. Принимать участие в розыгрыше кубка может любой официально зарегистрированный на территории Болгарии футбольный клуб. 

Проведение Кубка Болгарии началось в 1981 году, в честь 1300-летия с основания Болгарии. В 1983 году турнир получил официальный статус — победитель получал звание «Обладатель национального кубка» и право представлять Болгарию в Кубке Кубков. До 1990 года официальное название было «Кубок народной республики Болгария».

Суперкубок Болгарии

Литература 
 Пайташев, Румен (2001). "Футболът в България". Световна футболна енциклопедия. София: КК Труд. pp. 10–11. ISBN 954-528-201-0.